Чиріп — півострів на острові Ітуруп
 Чиріп — вулкан на острові Ітуруп
 Північний Чиріп — річка на острові Ітуруп
 Південний Чиріп — річка на острові Ітуруп